Пётр Я́ковлевич Шевырёв (, Харьков — , Шлиссельбург, Санкт-Петербургская губерния) — русский революционер-народник, один из организаторов и руководителей Террористической фракции партии «Народная воля».

Биография 
Родился в семье купца, окончил 3-ю Харьковскую гимназию. С 1883 года учился в Харьковском, затем Петербургском университетах.

Зимой 1885—86 организовал нелегальный студенческий «Союз землячеств». В конце 1886 года совместно с А. И. Ульяновым создал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля», готовившую покушение на императора Александра III.

В феврале 1887 года, будучи больным туберкулёзом, по настоянию врачей уехал в Крым. Арестован 7 марта в Ялте. 19 апреля на процессе по делу «Второго 1 марта» (см. Первомартовцы) приговорён к смертной казни. Повешен в Шлиссельбургской крепости.

Когда мне придется предстать перед судом, я не намерен излагать своих воззрений… Мы продолжаем только дело наших предшественников. Ими уже достаточно было указано, чем был вызван террор и чего добиваются революционеры. Нет нужды при каждой стычке, при всякой схватке с правительством излагать своё credo. Это тем более излишне, что суд негласный: и судят тайком, и вешают тайком… Как бы ни были явны улики, практичнее всего отрицать своё участие в деле. Этим, с одной стороны, избегается опасность сказать что-нибудь лишнее, что может повредить кому-либо из товарищей, а с другой — чем значительнее мы будем казаться нашим врагам, тем легче будет борьба с ними…

Литература 
«А. И. Ульянов и дело 1 марта 1887 г.» (М., 1927, Истпарт);

«Первое марта 1887 года» (М., 1927, Центрархив);

«Галерея Шлиссельбургских узников» (СПб., 1907).

См. также 
 Первомартовцы

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедический словарь Гранат. Шевырев, Петр Яковлевич
 Во главе преступного предприятия стояли студенты. Как готовили неудавшийся теракт, изменивший судьбу России

Выпускники Харьковской 3-й гимназии
Народники
Социалисты России
Казнённые в Российской империи в XIX веке
Казнённые революционеры
Повешенные в Российской империи
Казнённые в 1887 году